

Geografia
 Tia Mare – comune del distretto di Olt (Romania)

Persone 
 Tia – sorella del faraone Ramesse II
 Tia – dignitario egizio

Sigle 
 Tariffa di igiene ambientale – sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti in Italia
 Telecommunications Industry Association – Associazione Industrie di Telecomunicazioni
 Television Interface Adaptor – chip video dell'Atari 2600

Medicina 
 Transient Ischemic Attack – attacco ischemico transitorio

Codici 
 TIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Tirana (Albania)
 tia – codice ISO 639-3 della lingua tamazight di Tidikelt

Mitologia 
 Tia – divinità dell'Oltretomba della mitologia haida
 Tia – personaggio della mitologia greca, titanide
 Tia – personaggio della mitologia greca, figlia di Deucalione

Musica 
 Tia – cantante giapponese

Altro 
 Tia – personaggio della serie televisiva Galactik Football
 Tia – diminutivo di Matti
 Tia – personaggio della serie di romanzi e film Twilight, creata da Stephenie Meyer.

Pagine correlate 
 TEA
 Thea
 Theia